Pleasant Grove School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pleasant Grove School (Illinois), ID-Nr. 94000435
 Pleasant Grove School (Utah), ID-Nr. 80003978